Натуральне число 1789
 1789 рік до нашої ери
 1789 рік нашої ери